Красногварде́йская — автостанция в Москве, обслуживающая междугородние и международные рейсы. Расположена в районе Зябликово Южного административного округа на пересечении Орехового бульвара с Ясеневой улицей и улицей Мусы Джалиля, рядом со станциями метро «Красногвардейская» и «Зябликово».

Описание 
Автобусная станция Красногвардейская, которую нередко называют автовокзалом, обслуживается ГУП «Мосгортранс», с неё по 24 направлениям за день отправляется около сотни рейсов, в числе которых несколько международных. Автобусы едут в Астрахань, Белгород, Воронеж, Орёл, Рязань, Саратов, Тулу, Элисту и другие города.

В здании автовокзала есть камера хранения, залы ожидания, банкомат ВТБ. 

Автостанция закрыта с 24 мая 2020 года на длительную реконструкцию.

Проезд 
Доехать до автовокзала можно на автобусах от тринадцати станций метро:
 метро «Алма-Атинская» (в районе пересечения Братеевской и Ключевой улиц);
 метро «Каширская» (от улицы Маршала Шестопалова на пересечении с Каширским шоссе);
 метро «Братиславская» (в районе пересечения улицы Перерва и Мячковского бульвара в районе ТРК «Бум»);
 метро «Коломенская » (в районе пересечения Проспекта Андропова и Нагатинской улицы);
 метро «Домодедовская» (от галереи «Водолей»);
 метро «Технопарк» (от ТРЦ «Мегаполис»);
 метро «Тёплый Стан» (от ТЦ «Принц Плаза»);
 метро «Марьино» (на пересечении Люблинской и Новомарьинской улиц);
 метро «Нагатинская» (от платформы Нижние Котлы).
 метро «Орехово» (от колледжа гостиничного хозяйства);
 метро «Китай-город» (в районе пересечения Старой площади и Славянской площади);
 метро «Царицыно» (в районе одноименной железнодорожной платформы и Царицынского радиорынка);
 метро «Шипиловская» (на пересечении с Шипиловской улицей и улицей Мусы Джалиля).

Адрес вокзала 
 115573, г. Москва, ЮАО, метро , Ореховый бульвар, вл. 24-1Г

Направления и перевозчики

Примечания

Ссылки 
 Автостанция «Красногвардейская» 

Автостанции и автовокзалы России
Вокзалы Москвы
Зябликово